L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 18 au , sur terre battue en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits 
  Victoria Azarenka, remplacée par  Petra Kvitová
  Danielle Collins, remplacée par  Zhang Shuai
  Barbora Krejčíková, remplacée par  Viktorija Golubic
  Jeļena Ostapenko, remplacée par  Bianca Andreescu
  Jasmine Paolini, remplacée par  Tamara Korpatsch
  Anastasia Pavlyuchenkova, remplacée par  Markéta Vondroušová
  Elina Svitolina, remplacée par  Camila Giorgi

Lauréates 
En simple, la Polonaise Iga Świątek remporte le 7e titre de sa carrière en battant la Biélorusse Aryna Sabalenka. Il s'agit de son 2e titre en catégorie WTA 500 et le 4e titre remporté sur la saison 2022.

En double Desirae Krawczyk et Demi Schuurs remportent leur premier titre ensemble, et respectivement leur  et  titre de double en carrière. Elles ont battu la paire tête de série n°1 composée de Coco Gauff et Zhang Shuai en finale.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2022)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

WTA 2022
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 2022
Tennis en avril 2022